

Nom de famille 

 Edith Marvin (1872-1958), inspectrice scolaire britannique
 Gigi Marvin, joueuse de hockey sur glace américaine
 Hank Marvin, guitariste britannique
 Junior Marvin, guitariste et chanteur anglo-américain d'origine jamaïcaine
 Lee Marvin, acteur américain
 Richard Marvin, compositeur de musiques de films.

Prénom

Personnalités 

 Marvin Albert, écrivain et scénariste américain
 Marvin Andrews, footballeur de Trinidad-et-Tobago
 Marvin Bush, fils cadet de George H. W. Bush
Marvin Charlier un ancien champion de MMA
 Marvin Démoléon, joueur français de basketball et chanteur de musiques caribéennes
 Marvin Gaye, chanteur de soul et R’n’B
 Marvin Gaye Williams Jr, joueur américain de basketball
 Marvin Hagler, boxeur américain
 Marvin Hamlisch, compositeur
 Marvin Minsky, scientifique américain spécialisé en intelligence artificielle
 Marvin Martin, footballeur français
 Marvin Musquin, pilote de moto-cross français
 Marvin Zindler, journaliste américain

Dans la fiction 
 Marvin le Martien, personnage de la série des Looney Tunes créé en 1948
 Marvin, robot du Guide du voyageur galactique (1978)
 , personnage de comic strip créé en 1982
 Marvin et Marvin Rouge, personnages principaux de la bande dessinée Donjon (1998-2014)

Numérique et éducation 
 Marvin, robot de téléprésence de la plateforme d'étude des usages du numérique International Rhône Alpes Medias
 Marvin, premier robot administrateur de biens, créé par la Proptech Marvin, lauréate de Réseau Entreprendre et incubée au sein du Bic’Innov’up depuis décembre 2021

Arts

Cinéma
 Marvin, long métrage d'Anne Fontaine sorti en 2017.

Musique 
 Marvin, groupe de noise rock / trance de Montpellier
 Marvin, chanson de David Koven, hommage à Marvin Gaye
 Marvin, chanteur de zouk.

Bande dessinée
 Marvin, personnage principal des bandes dessinées Donjon Zénith, Donjon Parade, et Donjon Crépuscule, écrites par Lewis Trondheim et Joann Sfar.

Toponyme 

 Marvin, une ville américaine de Dakota du Sud ;
 Marvin, une ville américaine de Caroline du Nord.

Voir aussi 
 Nivram, morceau des Shadows, et Los Nivram, groupe espagnol, dont les noms sont simplement Marvin épelé à l'envers.

Notes et références 

Prénom celtique
Prénom germanique
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis
Nom théophore